Krogh je příjmení více osob:

 August Krogh (Schack August Steenberg Krogh, 1874–1949) – dánský lékař
 Christian Krohg (Krogh) (1852–1925) – norský malíř, spisovatel a novinář
 Mogens Krogh (* 1963) – dánský fotbalista